

Géographie 
Mandalay est une grande ville birmane (et l'ancienne capitale royale du pays) dont le nom a été utilisé pour désigner :
 le district de Mandalay où est situé la ville ;
 la région de Mandalay (anciennement désignée comme la division de Mandalay) en Birmanie où est située le district ;
 Mandalay Hill, une colline proche de la ville, devenue sanctuaire et lieu de pèlerinage bouddhiste, et dont la ville tire son nom.

Arts 
 Mandalay : un film de Michael Curtiz sorti en 1934.
 Mandalay : un poème de Rudyard Kipling.
 Mandalay : un groupe de trip hop.

Divers 
 Mandalay : une race de chat.